Кото́вский (Кото́вская) — польская фамилия, а также топоним.

Известные носители 
 
 Котовский, Людвиг Иванович (1900—1947) — украинский советский архитектор.
 Котовский, Павел (1777—1849) — польский историк.
 Котовский, Фолик Эршевич (в эмиграции Фалик (Феликс) Катовский, 1908—1993) — аргентинский еврейский журналист и детский писатель (писал на идише).



Населённые пункты 
 Котовский — хутор в Серафимовичском районе Волгоградской области.
 Котовский — хутор в Урюпинском районе Волгоградской области.
 Котовский — посёлок в Ижморском районе Кемеровской области.

Другие значения 
 «Котовский» (1942) — советский фильм о Г. И. Котовском.
 «Котовский» (2010) — российский телесериал о Г. И. Котовском.

См. также 
 Котовск
 Котовский район
 Котовского
 Котовское
 

